Denominace je slovo s několika významy:

 denominace – protestantské označení pro různé náboženské skupiny
 Denominace (náboženství) – označení náboženské skupiny operující pod jednou tradicí. V češtině takřka nepoužíváno mimo výše zmíněný případ protestantských skupin.
 denominace (peníze)
 denominace (známky)

Externí odkazy